Auslage steht für:

 Auslage (Geld), von einem Dritten zu bezahlende Kosten
 Auslage (Werbung), zur Schau gestellte Ware
 Auslage (Boxen), die Ausgangslage bzw. Richtung zum Gegner
 Auslage beim Rudern, die Ausgangsstellung vor dem Ruderschlag

Siehe auch:
 Auslagern
 Auslagerung
 Ausleger
 Auslegung
 Ohne Auslagen